Schumann kan som auktorsförkortning betyda:

 Julius Schumann
 Karl Moritz Schumann
 Peter Schumann

Robotskapade auktorsförkortningar